Kalgeh kan syfta på följande platser:

Iran 

 Kalgeh (ort i Iran), Khuzestan, 
 Kalegāh-e Zamān, ort, Kermanshah, 

Robotskapade Iranförgreningar